Grammosciadium meoides är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Grammosciadium meoides ingår i släktet Grammosciadium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
meoides